Agostino Agazzari – musicista.
 Filippo Agazzari – religioso agostiniano e scrittore.
 Giovanni Agazzari – vescovo cattolico.
 Memmo Agazzari – vescovo cattolico.
 Stefano Agazzari – religioso agostiniano.